La Oberliga West fue la liga de fútbol más importante desde la ocupación de las fuerzas aliadas en 1947 hasta la creación de la Bundesliga en 1963.

Historia
La liga fue creada en 1947 luego de la ocupación de Gran Bretaña en la región de Renania del Norte-Westfalia, la región más poblada de Alemania, para reemplazar a las Gauligas con 13 equipos participantes en su primera temporada. El campeón y subcampeón de la liga clasificaban para competir por el torneo nacional ante los dos mejores de las otras Oberligas. 

La liga fue una de las más fuertes de las Oberligas, ya que sus equipos ganaron el título nacional en 6 ocasiones hasta su desaparición en 1963 tras 18 temporadas de actividad para dar paso a la nueva primera división de Alemania creada ese año con el nombre Bundesliga.

Equipos fundadores
Estos fueron los 13 equipos que tomaron parte de la primera temporada de la liga en 1947/48:

Borussia Dortmund
Sportfreunde Katernberg
STV Horst-Emscher
SV Hamborn 07
Rot-Weiß Oberhausen

FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Erkenschwick
Alemannia Aachen

TSG Vohwinkel
Preußen Dellbrück
VfR Colonia
VfL Witten

Ediciones Anteriores

 En Negrita los equipos que ganaron el título nacional.

Equipos por Temporada

El Preussen Dellbrück se fusionó con el SC Rapid Köln en 1957 para formar al Viktoria Köln. El SC Rapid Köln fue fusionado dentro del club, ahora llamado VfR Köln.
SSV Wuppertal y TSG Vohwinkel se fusionaron en 1954 para formar al Wuppertaler SV.

Tabla Histórica

La tabla incluye los resultados de la fase final del Campeonato Alemán.

Referencias

Enlaces externos
  Das deutsche Fussball Archiv Tablas Históricas del Fútbol Alemán
  Oberliga West en Fussballdaten.de

Oberligas desaparecidas